Елена Вячеславовна Кищик (род. 25 марта 1963 года) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 25 марта 1963 года. Начала свою карьеру в пятнадцать лет с главной роли в фильме Владимира Грамматикова «Шла собака по роялю». В семнадцать лет вышла замуж, в восемнадцать родила двоих сыновей. Окончила ГИТИС, работала в театре «Сфера». В 2003 году родилась дочь Анна.

Снималась в кино, играла в московском театре «Сфера», пела и танцевала на сцене, озвучивала зарубежные фильмы и автоответчики, читала дикторский текст в документальном кино, снималась в телевизионной рекламе.

Фильмография 
  — Шла собака по роялю — Татьяна Канарейкина
  — Штормовое предупреждение — Татьяна Евгеньевна
  — Частный детектив, или Операция «Кооперация» — Зиночка
  — Горыныч и Виктория — Анна

Озвучивание мультфильмов 
  — Тайна Диона — Закадровый голос в заставках

Озвучивание игр 

 2015 — The Witcher 3: Wild Hunt — Анна Стенгер / Бабушка
 2015 — Skyforge — Аргус
 2013 — Crysis 3 — Клэр Фонтанелли
 2012 — God of War:  Ascension — Мегера 
 2012 — Prototype 2 — Дана Мерсер
 2011 — Assassin’s Creed: Revelations — разные персонажи
 2011 — The Witcher 2: Assassins of Kings — Сабрина Глевиссиг
 2011 — Call of Juarez: The Cartel — все женщины
 2011 — The Elder Scrolls V: Skyrim — данмеры-женщины
 2010 — Need for Speed: Hot Pursuit — диспетчер полиции
 2010 — Art of Murder: Cards of Destiny — Фэн Рид
 2009 — Runaway 3: A Twist of Fate — медсестра Палмер
 2009 — Secret Files 2: Puritas Cordis — доктор Саманта Петерс
 2009 — League of Legends — Зайра, Нами, Шивана
 2009 — Batman: Arkham Asylum — Доктор Пенелопа Янг
 2009 — Risen — Пэтти
 2009 — Тургор. Голос Цвета — Безымянная Сестра, Ире, Эхо
 2008 — Fallout 3 — женские роли
 2008 — World of Warcraft — Великая императрица Шек'зир
 2008 — X³: Terran Conflict — бортовой компьютер
 2007 — ObsCure 2 — Мэй, Джун
 2007 — BioShock — Жасмин Джолин, Маришка Лютц, сплайсеры
 2006 — Runaway 2: The Dream of the Turtle — Тарантула
 2006 — Мисс Популярность. Первая любовь — главная героиня
 2006 — Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — девушка
 2006 — Dreamfall: Бесконечное Путешествие — На'ане, Саманта Гилмор, Доктор Джанин Парк
 2006 — The Elder Scrolls IV: Oblivion — все эльфы-женщины
 2005 — X³: Reunion — бортовой компьютер
 2004 — Удачное наследство — Молли
 2003 — Dungeon Siege: Legends of Aranna — Лисса, Мейган, Джармайя, Потерянная королева, все женские персонажи

Литература 
 Раззаков Ф. И. Любимые женщины Леонида Гайдая. — : Эксмо, 2013. — ISBN 978-5-699-63174-2.

Ссылки 
 Елена Кищик на сайте проекта Ruskino.ru  
 Список игр, озвученных Еленой Кищик, на сайте проекта Lazy Games.ru  
 Озвучивания игр «Risen» и «Risen 2» Еленой Кищик на сайте проекта Risen 2.ru